Municipio de Fraser puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fraser (condado de Bay, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Bay.
 Municipio de Fraser (condado de Martin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Martin.